Увидеть Неаполь и умереть (, ; также варианты перевода: «Увидеть Неаполь — и потом умереть», «Посмотри на Неаполь — и умри!») — крылатая фраза, подразумевающая, что в жизни обязательно нужно увидеть красоты и великолепие Неаполя. Смысл фразы усиливается в её буквальном переводе с итальянского: «Увидь Неаполь, и затем умирай».

Фраза служит способом характеристики чего-либо как прекраснейшего из чудес света, синонимом осуществления самого заветного желания (или последнего предсмертного желания), исполнения самого важного дела в жизни. Распространившись из итальянского во многие мировые языки, фраза часто употребляется по отношению к другим городам, достопримечательностям или событиям, к которым говорящий стремится высказать своё восхищение: так известен вариант этой фразы «Увидеть Париж и умереть», придуманный Ильёй Эренбургом.

Нередко высказывание употребляется в ироничном контексте, когда в интерпретации фразы обыгрывается возможная причинно-следственная связь между двумя событиями, то есть «Если увидишь Неаполь, то умрёшь». Поводами для такой интерпретации фразы применительно к Неаполю служат разнообразные стереотипы: от предположительно высокой в прошлом распространённости здесь венерических заболеваний (в частности, во Франции mal de Naples, то есть «неаполитанская болезнь», является одним из эвфемизмов для сифилиса), до деятельности неаполитанской преступной организации «Каморра». Аналогично, обращение к негативному значению фразы может использоваться при её употреблении не в отношении Неаполя: «Дожить до пенсии и умереть».

В западной народной этимологии распространена версия, согласно которой авторство фразы принадлежит Иоганну Гёте, упомянувшему её 2 марта 1787 г. в дневниковой записи во время своего второго путешествия в Италию:

О расположении города и его красотах, часто описываемых и прославляемых, ни слова. «Vedi Napoli e poi muori!» — говорят неаполитанцы. «Увидеть Неаполь и умереть!..»

Дневники Гёте легли в основу изданной на многих языках книги , что послужило популяризации фразы. Очевидно, однако, что Гёте ссылается в дневнике на жителей Неаполя, как на источник фразы. Кроме того, фраза встречается в итальянской литературе и в заметках путешественников, датируемых ранее, чем состоялась поездка Гёте, что противоречит версии о его авторстве.

Существуют версии (также не подтверждённые фактами), согласно которым авторство фразы приписывается Вергилию, а также что зарождение фразы состоялось в период расцвета Неаполитанского королевства под властью династии Бурбонов, то есть в 1735—1806 годы.

По ещё одной версии, латинская фраза изначально звучала как , где последнее слово означало не форму глагола «умереть», а название деревушки неподалёку от Неаполя; в таком случае изначально фраза должна была иметь смысл «увидеть все подробности».

См. также 
 Napolitudine — чувство меланхолии, испытываемое туристами и неаполитанцами при покидании Неаполя.

Примечания 

Крылатые выражения
Культура Неаполя